De Fowler-houding is binnen de geneeskunde een houding waarbij een patiënt op z'n rug ligt, waarbij het gehele bed voorover is gekanteld en onder de benen (in de knieholte) een opgerolde handdoek of kussen is aangebracht.

Doel
Door deze houding zal het ontstekingsvocht naar het laagste gedeelte van de buikholte, tussen het rectum en de uterus (ruimte van Douglas) afvloeien, zodat het vocht bijvoorbeeld gepuncteerd kan worden

Zie ook 
 Positie van Trendelenburg

Verpleegkunde
Geneeskundige terminologie